USS Kidd je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kidd (DDG-100) 
 USS Kidd (DD-661) 
 USS Kidd (DD-993)

Kidd